Старый Буян — село в Красноярском районе Самарской области. Входит в сельское поселение Светлое Поле.

История 
Село знаменито прежде всего тем, что в ноябре 1905 года, во время Первой Русской революции, в селе в течение двух недель действовала Старобуянская республика.

География 
Расположено в месте впадения реки Буян в Кондурчу, в 45 км к северу от Самары и в 60 км к востоку от Тольятти.

Абсолютная высота составляет 44 метра над уровнем моря.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, численность населения составляла 668 человек, из них 81 % — русские.

Инфраструктура 
Сельский дом культуры, кирпичное здание возвели в 1960-х гг. Есть хоккейная площадка.

Проведена телефонная связь, электричество.

Культура 
Недалеко от села с 2017 года проводится ежегодный Международный этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»

Транспорт 
Через село проходит автодорога Самара — Ульяновск (также на Казань).

Примечания 

Населённые пункты Красноярского района (Самарская область)